«Антиду́рь» — российский комедийный боевик 2007 года.

Сюжет 

Вельмишев и Кошкин, сотрудники группы «Кобра-Антитеррор», участвуют в операции по похищению некоего олигарха. Однако операция завершилась неудачно. Вельмишева и Кошкина увольняют из «Антитеррора» и направляют на работу в Первый спецотдел Госнаркоконтроля, на воротах которого красуется граффити «Антидурь». Однако им приходится воевать с наркобароном Резо и с бандой Загоры.

В ролях 
 Дмитрий Дюжев — Виктор Иванович Вельмишев, оперуполномоченный, майор полиции
 Владимир Турчинский — Владислав Сергеевич Кошкин, сотрудник ГРУ при Генеральном штабе
 Татьяна Догилева — Зинаида Сергеевна Мороз, полковник
 Александр Баширов — Николай Николаевич Раков, эксперт-криминалист по наркотикам
 Мария Сёмкина — Татьяна, инструктор по лечебной физкультуре
 Игорь Миркурбанов — Резо
 Владимир Симонов — «Загора», Олег Сергеевич Загоровский
 Олег Сорокин — «Пима», Владимир Петрович Пименов
 Игорь Яцко — «Лимонка», Леонид

Съёмочная группа 
 Продюсеры: Сергей Шумаков, Юрий Сапронов, Андрей Смирнов, Андрей Прокопьев
 Авторы сценария: Владимир Моисеенко, Александр Новотоцкий-Власов
 Режиссёр-постановщик: Владимир Щегольков
 Оператор-постановщик: Арунас Баразнаускас

Музыка 
В фильме использована музыка:
 «Too much» — музыка Н. Добкин, А. Феофанов, слова А. Феофанов
 «Humoristica» — музыка С. Грошев
 «Дельтаплан» — музыка Э. Артемьев, слова Н. Зиновьев
 группа «IQ»
 «If God Should Know» — музыка А. Воронцов
 «Indigo» — музыка А. Воронцов
 группа «Юг»
 «Llanfairpu» — музыка В. Калинин
 группа «White hot ice»
 «Растаман» — слова и музыка В. Орлов
 группа «Ундервуд»
 «Бабло победит зло» — музыка и слова В. Ткаченко
 группа «Банда Андрюха»
 «Антидурь» — музыка и слова И. Подстрелов, В. Панченко

Рецензии

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 «Антидурь» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии 2007 года
Комедийные боевики России
Фильмы Владимира Щеголькова
Фильмы о ФСКН
Фильмы России 2007 года
Фильмы RWS